Боровский (Боровская) (, , ) — польская, белорусская, украинская и еврейская фамилия, а также топоним в России.

Носители фамилии

Боровский 
 
 Боровский, Алексей Сергеевич (род. 1980) — белорусский футболист.
 Боровский, Борис Маркович (1939—2021) — советский теннисист и спортивный журналист.
 Боровский, Борис Иосифович (1930—2013) — советский и украинский артист. Заслуженный артист Украины (1993).
 Боровский, Бронислав Адольфович (1913—2000) — маляр-штукатур, Герой Социалистического Труда.
 Боровский, Вадим Юрьевич (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Боровский, Вальдемар (род. 1984) — литовский футболист, защитник болгарского клуба «Берое» и национальной сборной Литвы.
 Боровский, Виктор (1905—1976) — польский коммунист и журналист.
 Боровский, Виктор Митрофанович (род. 1931) — советский и российский энергетик.
 
 Боровский, Владислав (1841—1866) — польский революционер, активный участник польского восстания 1863 года.
 
 Боровский, Дмитрий Леонидович (род. 1980) — украинский футболист, полузащитник.
 Боровский, Евгений Власович (1925—2019) — советский и российский врач-стоматолог, первый президент Стоматологической ассоциации России, доктор медицинских наук.
 Боровский, Иван Сергеевич — педагог XIX века, директор Одесского коммерческого училища, автор ряда научных трудов.
 Боровский, Исидор (1776—1838) — польский военачальник, персидский визирь.
 Боровский, Каспер (1802—1885) — польский римско-католический священнослужитель, луцко-житомирский епископ (с 1848), позже епископ-ординарий плоцкий.
 Боровский, Лев Севастьянович (1784—1846) — ординарный профессор красноречия и поэзии Виленского университета.
 Боровский, Леон (1784—1846) — профессор риторики и поэзии Виленского университета.
 Боровский, Марек (род. 1946) — польский политик и экономист.
 
 Боровский, Пётр Фокич (1863—1932) — русский, советский врач-хирург.
 Боровский, Сергей Владимирович (род. 1956) — советский футболист, белорусский футбольный тренер
 
 
 Боровский, Фёдор Артемьевич (1746—1805) — русский генерал-майор.
 Боровский, Фёдор Иванович (ум. 1520/1521) — удельный князь Пинский и Клецкий.

 Боровский, Феликс (1872—1956) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Боровский, Хенрик (1910—1991) — польский актёр театра и кино.
 Боровский, Яков Маркович (1896—1994) — ленинградский филолог-классик, переводчик и новолатинский поэт.
 Боровский, Ярослав Евгеньевич (1937—2003) — советский исследователь истории, кандидат филологических наук.

Составные фамилии 
 Бешта-Боровский, Антоний (1880—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, генеральный викарий Пинского диоцеза.
 
 Гавличек-Боровский, Карел (псевдоним Гавел Боровский; 1821—1856) — чешский политический деятель, поэт, публицист; один из основоположников чешской журналистики.
 
 Уборевич-Боровский, Борис Олегович (род. 1959) — советский архитектор.



Топоним 
 Боровский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Боровский — посёлок городского типа в Тюменской области.

См. также 
 Боровская
 Боровски
 Боровский монастырь
 Боровский поселковый совет
 Боровский проезд
 Боровский район
 Боровский сельсовет
 Боровский уезд
 Боровский радиус

 Пафнутий Боровский (1394—1477) — православный святой и монах.
 Василий Ярославич (ум. 1483) — удельный князь Серпуховско-Боровский, Дмитровский и Звенигородский.
 Иван Васильевич (ум. 1507) — князь Клецкий, старший сын удельного князя Василия Ярославича Боровского от первого брака.

Примечания